Pigorov (Пирогов) è un film del 1947 diretto da Grigorij Michajlovič Kozincev.

Trama

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Film biografici